Ки́нси — фамилия и топоним.

Известные носители фамилии 
 Кинси, Альберта (1875—1952) — американская художница.
 Кинси, Альфред (1894—1956) — американский энтомолог, произведший в 1930—1950-е гг. революцию в исследованиях человеческой сексуальности.
 Кинси, Анджела (род. 1971) — американская актриса.
 Кинси, Говард (1899—1966) — американский теннисист.
 Кинси, Ноэль (род. 1925) — валлийский футболист, выступавший в том числе за клуб «Бирмингем Сити», в составе которого играл в финале Кубка Англии 1956 года.
 Кинси, Пэтси — государственный и политический деятель Соединённых Штатов Америки.
 Кинси, Теренс (род. 1984) — американский баскетболист.
 Кинси, Эрика (род. 1988) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту.

Топонимы 
 Кинси — город в штате Алабама, США.

Прочее 
 «Кинси» (2004) — биографический фильм об Альфреде Кинси.

См. также 
 Шкала Кинси